Jméno a příjmení Mark Fuller nosí více různých osob:

 Mark Fuller (soudce) (* 1958) – americký soudce
 Mark Fuller (zápasník) (* 1961) – americký zápasník
 Mark Fuller (designer) – americký designer